Miejscowości w USA:
 Ridgeland – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Madison
 Ridgeland – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Jasper
 Ridgeland – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Gminy w USA:
 Ridgeland (ang. Ridgeland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Ridgeland (ang. Ridgeland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Corson